Os Jogos do Mediterrâneo são jogos multidesportivos celebrados por nações banhadas pelo Mar Mediterrâneo. A primeira edição do Jogos do Mediterrâneo ocorreram em 1951 e desde então acontecem sempre de quatro em quatro anos, sediados num país previamente escolhido.

O símbolo dos Jogos do Mediterrâneo são três aros que simbolizam os três continentes que se unem por intermédio da competição: Europa, Ásia e África

Países participantes 
23 países, pertencentes aos três continentes participam nos jogos:

África

 
 
 
 
 

Ásia

 
 

''Europa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Futura Participação a partir de Mersin 2013:

Quadro de medalhas

Edições e sedes

Ligações externas